James Stirling kan syfta på flera personer, bland andra:

James Stirling (matematiker)
James Stirling (guvernör) (1791–1865)
James Stirling (arkitekt)